LAF (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Luftseilbahn Adliswil–Felsenegg – en schweizisk svævebane
 Lance Armstrong Foundation – en støtteorganisation for cancerramte, stiftet af Lance Armstrong